Beannchar kan syfta på följande platser:

Irland 

 Banagher, ort, Leinster, Uíbh Fhailí,

Storbritannien 

 Bangor, Nordirland, grevskapshuvudort, 
 Banchory, ort, Skottland, Aberdeenshire,